Ján Šimko (né le  à Ilava en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace Slovaque.

Carrière 

Il joua professionnellement dès 1995 dans la plus haute ligue Slovaque, l'Extraliga. 
Il arrive en 2003 en France dans l'équipe des Diables noirs de Tours où il reste deux saisons. Remarqué pour sa vitesse de patinage, il est engagé en 2005 par l'équipe des Dauphins d'Épinal dans le même championnat (élite française).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996 || HK Dubnica ||  || 47 || 32 || 4 || 36 || 52 || || || || || 
|-
| 1995-1996 || HK Dubnica || Extraliga || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || || || || || 
|-
| 1996-1997 || HK Dubnica || Extraliga U20 || 32 || 21 || 12 || 33 || 115 || || || || || 
|-
| 1996-1997 || HK Dubnica || Extraliga || 19 || 3 || 0 || 3 || 8 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || HK Dubnica || Extraliga U20 || 9 || 9 || 2 || 11 || 29 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || HK Dubnica || 1.liga || 38 || 7 || 10 || 17 || 42 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || HC Košice || Extraliga || 15 || 2 || 1 || 3 || 4 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || HC Košice || Extraliga || 25 || 6 || 1 || 7 || 22 || || || || || 
|-
|rowspan="2"| 2000-2001 || HK Dubnica || 1.liga || || || || || || || || || ||
|-
| MsHK Žilina || 1.liga || || || || || || || || || ||
|-
| 2001-2002 || HK Dubnica || Interliga || 6 || 7 || 1 || 8 || 10  || || || || ||  
|-
| 2001-2002 || HK Jesenice || Državno Prvenstvo || 4 || 1 || 1 || 2 || 2 || || || || || 
|-
|rowspan="2"| 2002-2003 || HK Dubnica || 1.liga || 18 || 9 || 3 || 12 || 37 || || || || || 
|-
| MHC Martin || Extraliga || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2003-2004||Diables noirs de Tours || Super 16 || 24 || 10 || 5 || 15 || 24 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2004-2005||Diables noirs de Tours || Ligue Magnus || 23 || 12 || 11 || 23 || 37 || 11 || 2 || 1 || 3 || 10
|-
| 2005-2006||Dauphins d'Épinal|| Ligue Magnus|| 26|| 10|| 10|| 20|| 24|| 2|| 1|| 1|| 2|| 0
|- 
| 2006-2007|| Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus|| 25|| 15|| 16|| 31|| 14|| 2|| 2|| 0|| 2|| 6 
|-
| 2007-2008|| Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus|| 18|| 9|| 13|| 22|| 12|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|- 
| 2008-2009|| Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus|| 24|| 13|| 14|| 27|| 16|| 3|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2009-2010|| Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus|| 17|| 14|| 8|| 22|| 16|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 2010-2011|| Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus|| 19|| 8|| 11|| 19|| 30|| || || || ||
|- 
| 2011-2012|| Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus|| 24|| 6|| 5|| 11|| 5|| 5|| 2|| 2|| 4||2
|-
| 2012-2013 || CG Puigcerdà || Liga nacional || 14 || 29 || 21 || 50 || 54 || 4 || 7 || 4 || 11 || 29
|-
| 2013-2014 || CG Puigcerdà || Liga nacional || 18 || 37 || 19 || 56 || 24 || 6 || 8 || 4 || 12 || 0
|-
| 2014-2015 || MsHK Žilina || Extraliga || 27 || 4 || 5 || 9 || 14 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || CG Puigcerdà || Liga nacional || 8 || 6 || 4 || 10 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || MHK Dubnica || 2.liga || 6 || 9 || 3 || 12 || 8 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en décembre 1978
Naissance dans la région de Trenčín
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du HC Košice
Joueur du HK Jesenice
Joueur du MHC Martin
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur de l'Association des sports de glace de Tours
Joueur du MsHK Žilina
Attaquant de hockey sur glace